Ciprià Císcar Casaban (Picanya, 1946), advocat i polític valencià
 Gregorio Mayans y Ciscar (Oliva, 1699 - València, 1781), erudit, partidari de l'Arxiduc Carles
 José Ciscar Bolufer (Teulada, 1961), advocat i polític valencià
 Josep Lluís Bausset i Císcar (l'Alcúdia, 1910), mestre i activista cultural i polític valencià